Metropolitan Nashville Airport Authority, che gestisce il sistema aeroportuale di Nashville
Metrolina Native American Association
Museo nazionale d'arte antica, museo d'arte di Lisbona
UDP-N-acetilglucosamina 2-epimerasi, un'isomerasi